MSN steht für:

 MSN (Microsoft Network), Internetportal von Microsoft
 Windows Live Messenger, ehemals MSN Messenger, ehemaliger Instant-Messaging-Dienst von Microsoft
 Manufacturer Serial Number, Hersteller-Seriennummer
 Multiple Subscriber Number, Mehrfachrufnummer, siehe Vermittlungstechnische Leistungsmerkmale (öffentliche Netze) #Mehrfachrufnummern (MSN) bei Mehrgeräteanschluss
 Flughafen Madison-Dane County, Flughafen in Wisconsin, USA, laut IATA-Code

Siehe auch:
 MSNBC (US-amerikanischer Nachrichtensender von MSN & NBC)

Abkürzung